Le championnat du Brésil de football 1977 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à São Paulo.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Deuxième phase

Groupe des vainqueurs

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe des perdants

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Demi-finales 
 Londrina 2-2 ; 2-4 Atlético Mineiro
 Operário 1-0 ; 0-3 São Paulo

Finale 
 Atlético Mineiro 0-0 (Tàb 2-3) São Paulo
São Paulo remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1977
Brésil
1977 au Brésil